«Оскар-Хелене-Хайм» () — станция Берлинского метрополитена. Расположена на линии U3, между станциями «Тильплац» и «Онкель Томс Хютте». Станция расположена на пересечении улиц Аргентинише Аллее () и Клайаллее (). В непосредственной близости от станции расположено консульство США.

История 
Станция открыта 22 декабря 1929 года в составе участка «Тильплац» — «Крумме Ланке» и расположена в районе Берлина Штеглиц-Целендорф. Станция была названа по близлежащей больнице, которая в настоящее время объединена с больницей Беринг ().

Архитектура и оформление 

Станция построена по проекту архитектора Фридриха Хэннинга. Выход со станции расположен в восточном конце платформы. Здание вестибюля представляет собой кирпичный двухэтажный дом с двускатной крышей. Внутреннее пространство наземного вестибюля оформлено в светло-зелёных тонах.

Ссылки 
  

Станции Берлинского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1929 году